
Charles ou Charlie Mills peut faire référence à :

Universitaires

 Charles Wright Mills (1916-1962), sociologue américain, auteur de The Power Elite ;
 Charles Mills (1788-1826), érudit anglais ;
 Charles Henry Mills (1873-1937), compositeur américain et directeur de l'École de musique de l'Université du Wisconsin-Madison ;
 Charles W. Mills, professeur de philosophie au Graduate Center, City University of New York ;

Artistes

 Charles Mills (1920-2009), artiste afro-américain ;
 Charles Mills (1856-1956), artiste américain de l'État du Massachusetts ;
 Charles Mills (1954-), animateur britannique ;

Sportifs

 Charles Mills (1816-?) joueur de cricket anglais ;
 Charles Mills (1867-1948), joueur de cricket sud-africain ;
 Chuck Mills (1928-), entraîneur de football américain ;
 Charles Mills (1844-1874), receveur de la Ligue majeure de baseball ;
 Charles Mills (1888-1972), pilote et entraîneur de Trot attelé ;

Business et industrie

 Charles Mills (1792-1872), banquier britannique ;
 Charles Karsner Mills (1845-1930), médecin et neurologue américain ;
 Charles N. Mills (1961-), homme d'affaires américain, PDG de Medline Industries ;

Militaires

 Charles Mills (1840-?), Marin de la guerre civile américaine et récipiendaire de la médaille d'honneur ;
 Charles Mills (1914-2006), gouverneur de Guernesey ;

Personnalités politiques 

 Charles Mills, député pour Warwick, 1802-1826 ;
 Charles Mills (1830-1898), député pour Northallerton, 1865-1866 et Western Kent, 1868-1885 ;
 Charles Mills (1855-1919),député pour Sevenoaks, 1885-1892 ;
 Charles H. Mills (1843-1923), homme politique néo-zélandais ;
 Charles Mills (1861-?), Homme politique de l'Ontario, Canada ;
 Charles Mills (1887-1915), député pour Uxbridge, 1910-1915 ;

Navire 
 Charles Mills, navire de 1810